Bönninger ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Bönninger (* 1957), deutscher Diplom-Ingenieur, Autor und Lehrbeauftragter an der HTW Dresden
 Karl Bönninger (1925–2000), deutscher Rechtswissenschaftler